Landsee bezeichnet:

 Landsee (Gemeinde Markt Sankt Martin), ein Ortsteil vom Markt Sankt Martin im Burgenland, Österreich
 Burgruine Landsee im Burgenland
 Landsee (See), ehemaliger See in der Oberrheinischen Tiefebene zwischen Baden-Baden und Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland
 Ludwig von Landsee (gestorben 1451), ein Ritter, Grossgebietiger und Diplomat im Deutschritterorden
Siehe auch:
 Land-See-Windsystem
 Landteich